Измаглица се може односити на:
 Измаглица
 Росуља (падавина)

или:
 
 Измаглица (филм)